Groene briltimalia
 Humes briltimalia
 Javaanse briltimalia
 Zwartoorbriltimalia